L'appellation « marche triomphale » ( en anglais) peut faire référence à :
 La Marche triomphale, film franco-italien de 1976 ;
 la Marche triomphale pour le centenaire de Napoléon , pièce de concert de Louis Vierne ;
 , chanson de combat de l'université Notre-Dame-du-Lac.

Voir aussi